Sudhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Cathrin Sudhoff (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Dieter Sudhoff (1955–2007), deutscher Literaturwissenschaftler
 Josef Brüning-Sudhoff (1866–1951), deutscher Politiker
 Jürgen Sudhoff (* 1935), deutscher Jurist, Diplomat und Verwaltungsbeamter
 Holger Sudhoff (* 1967) deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Karl Sudhoff (1853–1938), deutscher Arzt und Medizinhistoriker
 Karl Jakob Sudhoff (1820–1865), deutscher Theologe 
 Tobias Sudhoff (* 1972), deutscher Kabarettist, Jazzmusiker und Autor

Sudhoff steht für:
 Sudhoff (Münster), Bauerschaft bei Amelsbüren, Münster, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Sudhoffs Archiv, wissenschaftsgeschichtliche Fachzeitschrift
 Sudhof
 Südhof
 Rudolf Suthoff-Groß